Palo Alto Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Palo Alto Creek (Atascosa River), Fluss im Atascosa County, Bundesstaat Texas
 Palo Alto Creek (Lime Creek), Fluss im Bundesstaat Colorado
 Palo Alto Creek (Pedernales River), Fluss im Gillespie County, Bundesstaat Texas